Финал Кубка Германии по футболу 2020 года — заключительный матч розыгрыша Кубка Германии сезона 2019/20. Матч состоялся 4 июля 2020 года на «Олимпийском стадионе» в Берлине. В нём приняли участие «Байер 04» (Леверкузен) и «Бавария» (Мюнхен).

Путь к финалу

«Байер 04»

«Бавария»

Отчёт о матче 
Ввиду ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, болельщики на игру не допускались.

Победу в матче со счетом 2:4 одержала «Бавария» став, таким образом, двадцатикратным обладателем трофея.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Немецкого футбольного союза

Спорт в Германии в 2020 году
Футбол в Европе в 2020 году
2020
Спортивные соревнования в Берлине
Матчи ФК «Байер 04»
Матчи ФК «Бавария» Мюнхен